
Termin -{HETE}- ima više značenja.
 5-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina
 12-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina